Dewulf steht für:

 Dewulf (Unternehmen), belgischer Landmaschinenhersteller

Dewulf bzw. DeWulf ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Dewulf (1960–2021), belgischer Schriftsteller
 Dominique Dewulf (* 1954), französischer Fußballspieler
 Filip Dewulf (* 1972), belgischer Tennisspieler
 Maurice Dewulf (1922–2008), belgischer Politiker
 Noureen DeWulf (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Stan Dewulf (* 1997), belgischer Radrennfahrer